Fernando González, een Chileens tennisser;
 Fernando González (judoka), een Argentijns judoka;
 Fernando Gonzalez (politicus), een Filipijns politicus.